Messdaten steht als Plural für:

 Messwert, Wert einer Messgröße
 Messergebnis, Näherungswert für den Wert einer Messgröße